Gun (bastão)
Gun (filme)
Gun (jogo eletrônico)
Gun (Pai de Yu, O Grande)

Desambiguação